Abades är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Segovia och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Abades ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Abades är platt. Den högsta punkten i närheten är La Mujer Muerta,  meter över havet,  km sydost om Abades. Runt Abades är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Segovia,  km öster om Abades. Trakten runt Abades består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon